

Geografia
 Ojo – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Ojo de Agua – dipartimento dell'Argentina

Persone
 Funso Ojo – calciatore belga
 Kim Ojo – calciatore nigeriano
 Sheyi Ojo – calciatore britannico
 Topsy Ojo – ex rugbista a 15 britannico

Pagine correlate
Michael Ojo